El túnel, film de 1952
 El túnel, téléfilm de 1977
 El túnel, film de 1988